Formanden for FN's generalforsamling vælges af generalforsamlingens repræsentanter, altså af alle FN's medlemslande, på årlig basis. 

FN
Lister over personer